Die 1. Bundesliga Pool 2016/17 war die 27. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 22. Oktober 2016 und endete am 28. Mai 2017.

Deutscher Meister wurde nach 2005, 2006 und 2016 zum vierten Mal der BSV Dachau. Die Dachauer sicherten sich den Titel am 12. Spieltag durch einen 6:2-Auswärtssieg gegen den 1. PBC Sankt Augustin. Die beiden Aufsteiger, Sankt Augustin und der 1. PBC Karben, standen nach dem vorletzten Spieltag als Absteiger fest. Auch der BC Queue Hamburg stieg in die zweite Liga ab. Die Hamburger hatten mit dem sechsten Platz zwar den Klassenerhalt erreicht, da sie ein neues Vereinsheim planten, meldeten sie jedoch nicht mehr für die folgende Erstligasaison, sondern spielten in der 2. Bundesliga, in der sie zuvor mit der zweiten Mannschaft vertreten waren.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2016/17 auf der Website der Deutschen Billard-Union
 1. Bundesliga Pool 2016/17 bei billardligen.de

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Poolbillardveranstaltung 2017